Джинне́тта А́рнетт (; 29 июля 1954, Вашингтон, США) — американская .

Биография и карьера 
Джиннетта Арнетт родилась 29 июля 1954 года в Вашингтоне, США. Арнетт выросла в Северной Каролине и училась в средней школе в Школе искусств Северной Каролины, затем обучалась актёрскому мастерству в Англии и училась в колледже в Университете Джорджа Вашингтона, где она начала выступать в местных театральных постановках. Она бросила учёбу, чтобы переехать в Лос-Анджелес для продолжения актёрской карьеры.

Она стала известна своей телевизионной ролью Мисс Миры в ситкоме «». Она также появилась в многочисленных фильмах, в том числе в «Божьих коровках» 1992 года и «Парни не плачут» 1999 года, а также сыграла много гостевых ролей на телевидении.

В 2006 году она снялась в сериале Тори Спеллинг «» на VH1 и сыграла Сару Джин, ни в чем не повинную женщину, приговорённую к смертному приговору, в телесериале CBS «Мыслить как преступник». В 2014 году она играла роль второго плана в сериале CBS «Род человеческий».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Университета Джорджа Вашингтона
Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины